Lietesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

  Lietesaari (Nivankylä), ö, Lappland, Rovaniemi, 
 Lietesaari (ö, lat 66,53, long 25,71), Lappland, Rovaniemi, 

Robotskapade Finlandförgreningar